EHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Airways Facilities Sector LRRS, Cape Newenham (Alaska), Stati Uniti
 Yana Chiara Ehm (1990) – politica italiana